Compensatore – parte di strumenti topografici
 Compensatore – parte del sistema di pilotaggio per aerei
 Compensatore dinamico – parte dei sistemi di controllo automatico
 Compensatore – componente di un circuito con capacità variabile
 Compensatore elettrico rotante – macchina elettrica solitamente sincrona utilizzata per regolare la tensione elettrica nel nodo della rete elettrica in cui viene installata
 Compensatore – altro nome per i freni di bocca che redirezionano i gas di combustione verso l'alto in un'arma da fuoco